

Суюндюково — село, Бакалинський район, Башкортостан
 Суюндюково — присілок, Караідельський район, Башкортостан
 Суюндюково — присілок, Учалинський район, Башкортостан